Elsom ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Elsom (1925–2010), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Isobel Elsom (1893–1981), britische Schauspielerin
 Rocky Elsom (* 1983), australischer Rugby-Union-Spieler